Basilica di San Biagio – edificio religioso situato a Cento
 Basilica di San Biagio – edificio religioso situato a Finalborgo (Finale Ligure)
 Basilica di San Biagio – edificio religioso situato a Maratea